Адмирал Лазарев может означать:

Персоналии 
 Лазарев, Михаил Петрович (1788—1851) — русский флотоводец и мореплаватель, адмирал.

Корабли 
 «Адмирал Лазарев» — русский броненосный фрегат одноимённого типа (англ.) (1867 год);
 «Адмирал Лазарев» — первоначальное название крейсера «Красный Кавказ»;
 «Адмирал Лазарев» — ледокол (бывший «Лазарь Каганович»);
 «Адмирал Лазарев» — лёгкий крейсер советского ВМФ проекта 68-бис;
 «Адмирал Лазарев» — атомный ракетный крейсер советского и российского ВМФ проекта 1144 «Орлан».

См. также 
 
 
 Площадь Адмирала Лазарева